En Pologne, Krzyżówki peut faire référence à : 

 Krzyżówki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Krzyżówki, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Krzyżówki, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Krzyżówki, un village dans la voïvodie de Silésie.